Sándor Ambrus ist der Name folgender Personen:

* Sándor Ambrus (Generalmajor) (* 1925), ungarischer Generalmajor
 Sándor Ambrus (Bildhauer) (1959–2008) ungarischer Bildhauer